Martti Välikangas (1893-1973), architecte finlandais
  (1884-1959), biologiste, ornithologue finlandais et professeur à l'université d'Helsinki
  (1894-1929)
  (1924-2000)